Časjka (makedonska: Чашка) är en kommunhuvudort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Časjka, i den centrala delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Skopje. Časjka ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Časjka är huvudsakligen kuperad, men västerut är den bergig. Den högsta punkten i närheten är Ivanov Vrv,  meter över havet,  kilometer väster om Časjka. Närmaste större samhälle är Veles,  kilometer nordost om Časjka. 

Trakten runt Časjka består till största delen av jordbruksmark. Runt Časjka är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Časjka (kommun)